Бозе може да се отнася за:

 Сатиендра Нат Бозе – индийски учен
 Лучия Бозе – италианска актриса